TSMA est un sigle qui peut signifier :
 classe de Terminale sciences mathématiques appliquées, au Maroc,
 BTS en Techniques et Services en Matériels Agricoles, en France,
 Technicien Supérieur du Ministère chargé de l'Agriculture, en France.
The Sound of the Marne, média web consacré à l'art dans le Val-de-Marne.

Sigle de 4 caractères